Ранчо Алто има више значења:

 Ранчо Алто (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алто (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику